Карре́ () — французская фамилия.

Известные носители 
 Карре, Гильом Луи Жюльен (1777—1832) — французский юрисконсульт.
 
 
 Карре, Фердинанд (1824—1900) — французский инженер, изобретатель получения искусственного льда за счёт абсорбции аммиака.
 Карре, Франсуа (1510—1564) — летописец аббатства Бек.
 Карре де Мальберг, Раймон (1861—1935) — французский юрист.
 Ле Карре, Джон (1931—2020) — английский писатель, автор шпионских романов.
 Карре, Изабель (род. 1971) — французская актриса.
 Карре, Эмиль (1820—1880) — французский писатель, публицист.

См. также 
  — английская фамилия.
  — итальянская фамилия.